Пасі Нурмінен (фін. Pasi Nurminen, нар. 17 грудня 1975, Лахті) — фінський хокеїст, що грав на позиції воротаря. 
 Кай Нурмінен (фін. Kai Nurminen, нар. 29 березня 1969, Турку) — колишній фінський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. 

Фінські прізвища